«Ба́лтика» — марка пива, выпускаемого российской пивоваренной компанией «Балтика» (принадлежащей скандинавскому пивоваренному холдингу Baltic Beverages Holding).

Производство пива под торговой маркой акционерного общества «Балтика» началось в Санкт-Петербурге в 1992 году (сама компания «Балтика» существует с 1990 года).

Бренд «Балтика» — один из двух российских брендов (наряду с «Лукойлом»), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2007 года британской газетой Financial Times.

Выпускаемые сорта пива 

Под торговой маркой «Балтика» выпускаются следующие сорта пива:
 Балтика № 0 «Безалкогольное» (алкоголь не более 0,5 % об. Светлое пиво). Выпускается с 2001 года.
 Балтика № 1 «Лёгкое», ранее «Специальное», «Светлое» (алкоголь не менее 4,4 % об. Светлое пиво). Выпускается с 1992 года. Первоначально называлось «Специальное» и имело крепость 3 % об., затем стало «Светлым», а потом «Лёгким». Сейчас не продаётся в России, экспортируется в Финляндию, в России заменено на «Балтика Lite».
 Балтика № 2 «Светлое», ранее «Особое» (алкоголь не менее 4,7 % об. Светлое пиво). Выпускается с 1992 года. Первоначально имело крепость 3,5 % об., позже стало называться «Особое» с крепостью 4,4 % об. С 2001 года под этой маркой производилась серия фруктово-пивных коктейлей «Пати-микс» (лимонный, апельсиновый, кофейный и вишнёвый вкусы) в алюминиевых банках, но с 2004 года под № 2 вновь стало выпускаться светлое пиво, но уже не с красной, а с зелёной этикеткой, как у № 1.
 Балтика № 3 «Классическое», ранее «Светлое» (алкоголь не менее 4,8 % об. Светлое пиво). Выпускается с 1992 года. Первоначально называлось «Светлое» и имело крепость 3,8 % об. Сейчас разливается, помимо банок и бутылок ёмкостью 0,5 л и 1 л, ещё и в пластиковые бутылки ёмкостью 1,35 л. Самый массовый сорт светлого пива от «Балтики».
 Балтика № 4 «Оригинальное» (алкоголь не менее 5,6 % об. Тёмное пиво). Выпускается с 1994 года. На первом этапе производства имело крепость 4,5 % об.
 Балтика № 5 «Золотое», ранее «Парнас» (алкоголь не менее 5,3 % об. Светлое пиво). С 1994 года выпускалось Балтика № 5 «Парнас» с крепостью не менее 5,6 % об., разливалось в бутылки ёмкостью 0,33 л и 0,5 л. Позже этот сорт вообще пропал. В начале 2001 года Балтика выпустила новый сорт пива под названием «Парнас». С 2002 года под № 5 вновь стало выпускаться, но уже как «Золотое».
 Балтика № 6 «Портер» (алкоголь не менее 7,0 % об. Тёмное пиво). Выпускается с 1994 года.
 Балтика № 7 «Экспортное» (алкоголь не менее 5,4 % об. Светлое пиво). Выпускается с 1994 года. Разливается, помимо банок и бутылок ёмкостью 0,5 л, ещё и в алюминиевые банки ёмкостью 1 л и в пластиковые бутылки ёмкостью 1,5 л. Ранее разливалось в банки по 0.33 л. и бочонки (мини-кеги) по 5 л.
Балтика № 7 «Безалкогольное» (алкоголь не более 0,5 % об. Светлое пиво). Разливается в бутылки ёмкостью 0,47 л.
 Балтика № 8 «Пшеничное» (алкоголь не менее 5,0 % об. Светлое нефильтрованное пиво). Выпускается с 2001 года. В 1990-х этот номер принадлежал безалкогольному сорту, в 2001 году переименованному в № 0. Выпускалось Балтика № 8 «Классическое Безалкогольное» в 1996 году сравнительно недолго.
 Балтика № 9 «Крепкое» (алкоголь не менее 8,0 % об. Светлое пиво). Когда этот сорт пива только появился в 1998 году, его крепость составляла не менее 8,5 % об.
 Балтика № 9 «Крепкое Вишневое» (алкоголь не менее 7 % об. Фруктовое пиво). Выпускается с 2019 года.

 Балтика № 10 «Юбилейное» (алкоголь не менее 5,2 % об. Светлое пиво). Ограниченный выпуск с 2000 года, приуроченный к 10-летию ПК «Балтика». Разливалось пиво этого сорта исключительно в стеклянные бутылки объема 0,33 л. В состав входили экстракты кориандра / базилика и горького миндаля.
 Балтика № 11 «Миндальное» Ограниченная серия. Выпускалась в стекле 0.33 л.
 Балтика № 12 «Новогоднее» (алкоголь не менее 5,5 % об. Полутёмное пиво). Появилось в декабре 2003 года.
 Балтика № 20 «Юбилейное» (алкоголь не менее 4,6 % об. Светлое пиво). Ограниченный выпуск с июня 2010 года, приуроченный к 20-летию ПК «Балтика».
 Балтика «Ленинградское» (алкоголь не менее 4,0 % об. Светлое пиво). Появилось в начале 2003 года к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга и производится до сих пор.
 Балтика «Ленинградское Крепкое» (алкоголь не менее 7,5 % об. Светлое пиво).
 Балтика «Кулер» (алкоголь не менее 4,7 % об. Светлое пиво). Выпускается с апреля 2006 года.
 Балтика «Кулер Лайм» (алкоголь не менее 4,7 % об. Светлое пиво). Выпускается с мая 2009 года.
 Балтика «Lite» (алкоголь не менее 4,0 % об. Светлое пиво). Выпускается с мая 2008 года.
 Балтика «Разливное» (алкоголь не менее 5,3 % об. Светлое пиво). Выпускается с апреля 2010 года. Разливается в бутылки ёмкостью 0,44 л.
 Балтика «Разливное Нефильтрованное» (алкоголь не менее 4,6 % об. Светлое пиво). Выпускается с апреля 2010 года. Разливается в бутылки ёмкостью 0,44 л.
 Балтика «Разливное Свежее» (алкоголь не менее 4,0 % об. Светлое пиво). Выпускается с апреля 2010 года. Разливается в бутылки ёмкостью 0,44 л.
 Балтика «Разливное Выдержанное» (алкоголь не менее 6,5 % об. Светлое пиво). Выпускается с декабря 2012 года. Разливается в бутылки ёмкостью 0,44 л.
 Балтика «München» (алкоголь не менее 5,0 % об. Светлое нефильтрованное пиво). Выпускается с мая 2013 года. Разливается в бутылки ёмкостью 0,5 л.
 Балтика «Praha» (алкоголь не менее 4,6 % об. Светлое пиво). Выпускается с мая 2013 года. Разливается в бутылки и алюминиевые банки ёмкостью 0,5 литра, а также в ПЭТ ёмкостью 1,5 литра.
 Балтика «Свердловское» (алкоголь не менее 4,7 % об. Светлое пиво). Выпускается с марта 2015 года. Разливается в бутылки ёмкостью 0,47 литра, а также в ПЭТ ёмкостью 1,42 литра.

Ранее также выпускались следующие сорта пива:
 Балтика «Парнас» (алкоголь не менее 5,6 % об. Светлое пиво). С 2001 года выпускалось в оригинальном оформлении и без номера, с собственным названием.
 Балтика «Медовое Лёгкое» (алкоголь не менее 4,1 % об. Светлое пиво). Стало первым сортом пива марки «Балтика», разливающимся в 1,5 л ПЭТ.
 Балтика «Медовое Крепкое» (алкоголь не менее 7,6 % об. Светлое пиво). Как и «Медовое Лёгкое», выпускалось исключительно в 1,5 л ПЭТ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт пива «Балтика»

Торговые марки России
Появились в 1992 году в России
Балтика (пивоваренная компания)